La Fabrik, aussi identifiée sous le nom de Radio La Fabrik, était un média suisse basé dans le canton de Genève, diffusant dans le bassin lémanique. La Fabrik produisait des contenus culturels et d'information adressés à un public large, avec comme but premier de mettre en avant les initiatives locales et de proposer une programmation axée sur la découverte.

Gérée par l'Association La Fabrik, fondée en 2013, elle était diffusée jusqu'en 2019 sur les îlots DAB+ de Genève, Lausanne, du Valais et de l'agglomération de Berne, et depuis lors uniquement sur internet, sur certains réseaux câblés et sur les boxes Swisscom TV. En 2021, la radio annonce sur son site internet l'arrêt de la diffusion en continu et ne poursuivre que ses activités de formation et d'initiation à la radio. 

L'Association La Fabrik est reconnue d'utilité publique pour sa mission d'intégration et son engagement pour la formation.

Historique 
L'Association La Fabrik est constituée en 2013, anticipant l'arrivée annoncée pour 2014 d'un nouveau bouquet DAB+ dans la région genevoise à destination des médias associatifs ou hyperlocaux. Constitué alors de 8 membres, tous professionnels de la radio et de la communication et pour la plupart anciens contributeurs de Radio Cité ou Fréquence Banane, le comité dépose une demande de concession, qui sera acceptée.

L'antenne démarre le  pour 4 mois de phase de test, avec une première programmation musicale et des programmes expérimentaux. Le , la première saison démarre, composée d'une dizaine de programmes réguliers et d'une programmation musicale enrichie. De nouveaux formats rejoignent par la suite progressivement l'antenne.

Majoritairement axée sur la région genevoise pour sa première saison, La Fabrik adopte dès 2015 un positionnement plus large à destination du public suisse romand dans son ensemble, afin d'accompagner l'élargissement de sa zone de diffusion en DAB+.

En , la programmation musicale de La Fabrik est repensée, passant d'une programmation essentiellement pop-rock et chanson à une sélection plus axée sur la découverte et plus régulièrement mise à jour, avec la mise en place d'une playlist de nouveautés hebdomadaire.

En 2019, face à l'augmentation des coûts des émetteurs et à la réduction puis suppression programmée des subventions fédérales, La Fabrik se retire du DAB+ et entame une période de restructuration, une bonne partie de l'équipe dirigeante prenant alors la décision de se retirer.

Après deux saisons supplémentaires, pendant lesquelles la production de programmes originaux est fortement réduite et la mise à jour de la programmation musicale interrompue, La Fabrik cesse ses activités en tant que radio en continu et se reconvertit en structure de formation.

Diffusion 
La Fabrik était diffusée en DAB+ dans la région genevoise entre 2014 et 2019, dans la majeure partie du Canton de Vaud entre 2015 et 2019, dans le Bas-Valais entre 2016 et 2019 et à Berne entre 2017 et 2019. Le bassin de diffusion permettait également de capter la radio dans une partie des départements français de la Haute-Savoie et de l'Ain (Pays de Gex). L'écoute par internet était possible entre 2014 et 2021.

Programmes 
La Fabrik proposait une programmation principalement musicale en journée et la nuit, les programmes originaux démarrant en règle générale après 18h. Quelques formats particuliers étaient cependant diffusés en matinée ou en après-midi.

Entre 2014 et 2019, l'antenne favorisait l'expérimentation et la diversité des contenus, accueillant en permanence de nouveaux bénévoles pour assurer ses contenus. Souhaitant avant tout donner la parole à des passionnés et des spécialistes des thématiques traitées, qu'ils soient ou non expérimentés dans le journalisme, des sessions de formation et un accompagnement des contributeurs étaient en place pour assurer une bonne qualité de son et de contenus. 

Après la restructuration de 2019, les programmes étaient surtout musicaux, avec quelques formats parlés ponctuels.

Musique et culture 
Diffusant en permanence 25 à 30% de musique suisse, La Fabrik proposait dans sa programmation habituelle majoritairement des titres pop, rock, hip-hop ou chanson française, avec un accent particulier mis sur les titres récents et la découverte. Les styles musicaux moins grand public (jazz, reggae, metal, musiques du monde, musique classique) étaient traités dans des émissions thématiques, dont l'émission généraliste Azimut dédiée aux artistes régionaux, existante depuis 2006 sur Radio Cité et reprise en 2014 par La Fabrik, jusqu'en 2019. Les vendredis soirs après 21h (et anciennement les jeudis également) étaient consacrés à des DJ sets originaux.

La radio a proposé également des émissions dédiées à la littérature, à la bande dessinée, à l'histoire ou au théâtre et plusieurs contenus de création, incluant contes, slam, poésie et improvisation théâtrale.

Information et sujets de société 
La Fabrik diffusait régulièrement des émissions de débat et d'interviews, axées sur des thématiques variées (intégration, initiatives locales et associatives, féminisme, etc.)

Emissions spéciales 
La Fabrik est partenaire de plusieurs événements et festivals et réalise régulièrement des soirées spéciales en extérieur ainsi que diverses expériences radiophoniques. Elle assure aussi la couverture régulières de manifestations culturelles, en Suisse romande et au-delà.

Notes et références

Articles connexes 

 Liste des stations de radio en Suisse
 Diffusion audionumérique en Suisse

Liens externes 

 

Radio dans le canton de Genève
Station de radio associative
Station de radio à Genève
Station de radio locale en Suisse
Station de radio en français
Station de radio diffusant du rock
Station de radio diffusant du hip hop
Station de radio de musique pop
Station de radio de musique alternative
Station de radio fondée en 2014